A Fase de Grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2013 foi disputada por 32 times (16 da Ásia Ocidental e 16 da Ásia Oriental). Incluiu 29 times que entraram diretamente na fase de grupos e 3 que disputaram uma fase preliminar.

O sorteio para esta fase ocorreu na sede AFC em Kuala Lumpur, Malásia em 6 de dezembro de 2012, 16:00 (UTC+8). Os 32 times foram colocados em oito grupos com quatro times cada. Os primeiros e segundo colocados de cada grupo avançaram para a fase final.

Grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Ver também 
 Copa da AFC de 2013 – Fase de Grupos
 Liga dos Campeões da AFC de 2013 – Fase Final

Ligações externas 
  

2013 no futebol
2013 na Ásia
Liga dos Campeões da AFC